Stadtweiher ist ein Gewässername:

 Stadtweiher (Kempten), Weiher in Kempten (Allgäu) im Regierungsbezirk Schwaben, Bayern
 Stadtweiher (Leutkirch im Allgäu), Weiher in Leutkirch im Allgäu im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Stadtweiher (Bülach), Weiher in Bülach im Kanton Zürich in der Schweiz